Wool (album), een muziekalbum van de Nederlandse band Nits
 Wool (band), een rockband uit Washington, D.C.
 Wool (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset